Мясокомбинат — предприятие, занимающееся в промышленных масштабах убоем скота, кроликов и птицы, переработкой мяса на разнообразные пищевые продукты.

Побочным продуктом переработки мяса на мясокомбинатах являются некоторые медицинские препараты (например, гематоген), корма и ингредиенты питания для животных (например, мясо-костная мука), технические вещества и изделия (желатин, изделия из рогов и костей, костная мука).

На мясокомбинатах происходит максимальное комплексное использование сырья. Переработка его происходит на поточных линиях с применением автоматизации.

Как правило, в состав мясокомбината входят следующие цеха:
 предубойного содержания скота,
 цех убоя,
 первичной переработки,
 колбасный,
 полуфабрикатов,
 обработки шкур,
 холодильник,
обвалочный цех.
Также мясокомбинат может иметь цеха клеевые, желатиновые, медицинских препаратов, производства изделий из рогов и костей.

Примечания

См. также 
 Скотобаза
 Скотобойня

Литература 
 
 
 
 Мясокомбинат // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.
 Мясоперерабатывающий завод // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.
 Мясокомбинат полевой // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.
 Мясопункт полевой // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.

Промышленные сооружения